Le detentrici del titolo erano Julia Görges e Lucie Hradecká ma la hanno deciso di non partecipare.

In finale Sania Mirza e Monica Niculescu hanno sconfitto Kateryna Bondarenko e Chuang Chia-jung con il punteggio di 7-5, 6-4.

Teste di serie 

  Tímea Babos /  Jaroslava Švedova (semifinale)
  Sania Mirza /  Monica Niculescu (campionesse)

 Andreja Klepač /  Katarina Srebotnik (semifinale)
 Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja (primo turno)

Wild card 

  Louisa Chirico /  Alison Riske (primo turno)
  Hsieh Su-wei /  Andrea Petković (quarti di finale)

 Klaudia Jans-Ignacik /  Caroline Wozniacki (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2016
Connecticut Open 2016